Lets voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Lets voetbalelftal onder 19 (vrouwen)